Technotise bezeichnet:
 die serbische Graphic-Novel Technotise
 den serbischen Zeichentrickfilm Technotise